Horodok se poate referi la:

Localități din Ucraina
Orașe:
Horodok, Hmelnîțkîi
Horodok, Liov

Așezare de tip urban:
Horodok, Radomîșl

Sate:
Horodok, Illinți
Horodok, Kamin-Kașîrskîi
Horodok, Luțk
Horodok, Manevîci
Horodok, Rujîn
Horodok, Semenivka
Horodok, Volodîmîreț
Horodok, Zalișciîkî
Horodok, raionul Rivne, regiunea Rivne

Vezi și
Gorodok